Partyzanski rajon (ryska: Партизанский район, vitryska: Партызанскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks stad